Корал има више значења:

 Корал
 Корал (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Корал, Груас (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Корал (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Корал (Елоксочитлан де Флорес Магон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Корал (Зукакаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику